

Sigle 

 Nature Publishing Group, gruppo editoriale di editoria accademica

Codici 
 NPG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nipa (Papua Nuova Guinea)